Il doppio del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Manuela Maleeva e Raffaella Reggi che hanno battuto in finale Petra Langrová e Radka Zrubáková 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (primo turno)
 Manuela Maleeva /  Raffaella Reggi (campionesse)

 Petra Langrová /  Radka Zrubáková (finale)
 Iva Budařová /  Regina Rajchrtová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1991